Ованаванк () — средневековый армянский монастырь, расположенный в Армении, в селе Оганаван (Арагацотнская область). В области Айрарат исторической Армении.

История 
В свое время монастырь был одним из главных и значимых монастырей Армении. В нем хранился саван в который был окутан Иисус Христос, и гвоздь которым была прибита его правая рука. Помимо этого в монастыре хранилась десница Св. Стефана. Позже мощи Св.Стефана были перенесены на хранение в Эчмиадзин). Изданной в 1865 году «Гeогpaфичeско-cтaтиcтичecкий cлoваpь Рoccийcкой Импepии» говоря о монастыре отмечал 
Монастырь пострадал от землетрясений, и от обстрелов  Гасан-хана во время русско-персидской войны. Однако каждый раз комплекс восстанавливался

Архитектура 
В составе монастырского комплекса:

 Базилика Сурб Григор (V век) — в ней имеется один из немногих в Армении иконостасов. С севера к храму примыкают руины церкви первых христиан, относящейся к началу IV века.

 Сурб Карапет (1216—1221) — главная церковь монастыря крестово-купольного типа. Стены богато украшены барельефами и орнаментами с христианскими мотивами. Построена князем Ваче Вачутяном.

 Четырёхстолпный гавит украшен ажурной ротондой над верхним световым проёмом (1248—1550).

Южная стена храма и высокий купол на двенадцатигранном барабане были разрушены в 1919 году во время сильного землетрясения. В 1970—1990 годах проведена большая реконструкция, в ходе которой эти элементы церкви были восстановлены. Также, до сегодняшнего времени сохранились остатки крепостных стен с башнями XII—XIII веков и древние надгробия.

Галерея

Примечания

Литература 
 Zakaria Kanakertsi (1627-1699). Chronicle. Moscow, 1969
 Armenia: 1700 years of Christian Architecture. Moughni Publishers, Yerevan, 2001
 Tom Masters and Richard Plunkett. Georgia, Armenia & Azerbaijan, Lonely Planet Publications; 2 edition (July 2004)
 Nicholas Holding. Armenia with Nagorno Karabagh, Bradt Travel Guides; Second edition (October, 2006

Монастыри Армении
Армянские монастыри